Якоб Аккерет () — швейцарский учёный-, работавший в области аэродинамики. Признан одним из ведущих экспертов воздухоплавания XX века.

Биография 
Окончил Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха (ETH) в 1920 году, ученик Ауреля Стодолы. С 1921 по 1927 год работал у Людвига Прандтля в Гёттингене. В 1927 году получил докторскую степень в ETH.

Работал в компании  в Цюрихе на должности главного инженера.

Профессор аэродинамики в Цюрихе (1931). Вернер фон Браун был одним из его учеников.

Занимался расчётом газовых турбин, известен своими исследованиями пропеллеров и высокоскоростных течений. Активно участвовал в решении практических инженерных задач — таких, как разработка винтов переменного шага для судов и самолётов. Наиболее важным его изобретением была газовая турбина с замкнутым контуром (в соавторстве с Куртом Келлером, ).

Внёс значительный вклад в исследования по сверхзвуковой аэродинамике. Рассчитал подъёмную силу и сопротивление сверхзвуковых профилей. Предложил название «число Маха» для отношения скорости течения к скорости звука. На конференции в Риме в 1935 году представил проект сверхзвуковой аэродинамической трубы.

В 1976 году избран иностранным членом Национальной инженерной академии США за «вклад в понимание высокоскоростных и сверхзвуковых течений газа, что приводит к значительному развитию науки о полёте».

Награды 
 1965 — Кольцо Людвига Прандтля
 1969 — Медаль Тимошенко

Примечания

Ссылки 
 Ученики А. Стодолы (англ.)
 Якоб Аккерет. Фото.
 Я. Аккерет у установки. Фото
 Я. Аккерет и Л. Прандтль в лаборатории. Фото

Аэродинамики
Награждённые медалью Тимошенко
Награждённые кольцом Людвига Прандтля
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Награждённые медалью Дэниела Гуггенхайма
Почётные доктора Венского технического университета